Churchill Point är en udde i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Australien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är platt. Den högsta punkten i närheten är Holl Island,  meter över havet,  kilometer sydost om Churchill Point. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Casey Station,  kilometer norr om Churchill Point.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Östantarktis
Australiens anspråk i Antarktis